Le Retour du roi, troisième volume (livres V et VI), publié en 1955, du Seigneur des anneaux, roman de J. R. R. Tolkien ;
 The Return of the King est un film d'animation américain de 1980 ;
 Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi, film réalisé par Peter Jackson, sorti en décembre 2003 ;
 le jeu vidéo Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi ;
 le Retour du roi est un single du groupe de musique Manau.